Jur River County är en kommun i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Western Bahr el Ghazal, i den centrala delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Juba.

Omgivningarna runt Jur River County är huvudsakligen savann. Runt Jur River County är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Western Bahr el Ghazal